Montcel puede referirse a:
 Montcel, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.
 Montcel, comuna francesa situada en Saboya.